Das Mixed der Wimbledon Championships 1988 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Jo Durie und Jeremy Bates. Das Finale bestritten Gretchen Magers und Kelly Jones gegen Zina Garrison und Sherwood Stewart, welches Garrison und Stewart in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Mixed-Ergebnisse auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
1988